Letnie Grand Prix w skokach narciarskich – cykl zawodów w skokach narciarskich, który odbywa się od 1994 roku w miesiącach letnich, na takich samych zasadach jak Puchar Świata w zimie. Zawodnicy rozpędzają się na rozbiegu po porcelanowych torach, a lądują na igelicie pokrywającym zeskok. Obecnie na cały cykl LGP składa się kilkanaście konkursów – indywidualnych, drużynowych i mieszanych (w 2015 było ich 13). W dwóch pierwszych sezonach LGP (1994 i 1995) obowiązywała punktacja podobna do tej z Turnieju Czterech Skoczni – sumowano punkty za pojedyncze skoki. Od roku 1996 obowiązują zasady punktacji z Pucharu Świata.

Do 2018 roku włącznie rozegrano 25 edycji LGP, w których triumfowało 20 skoczków. Rekordzistą jest Dawid Kubacki, który czterokrotnie wygrywał cały cykl oraz odniósł najwięcej zwycięstw indywidualnych w jego historii (14 razy).

Siedmiokrotnie zdarzało się, że zwycięzca Letniego Grand Prix sięgał w następnym sezonie zimowym po Puchar Świata. Taka sytuacja miała miejsce w 1995 (Andreas Goldberger), 2001 (Adam Małysz), 2005 (Jakub Janda), 2006 (Adam Małysz), 2007 (Thomas Morgenstern), 2008 (Gregor Schlierenzauer) i 2009 (Simon Ammann).

Podium poszczególnych edycji LGP

Najwięcej zwycięstw w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu LGP 2022

Najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu LGP 2022. Uwzględniono zawodników z co najmniej dwoma miejscami na podium w klasyfikacji generalnej.

Konkursy indywidualne

Najwięcej zwycięstw w konkursach LGP 

Stan po konkursie w Klingenthal 2 października 2022. Uwzględniono zawodników z co najmniej trzema zwycięstwami.

Najwięcej razy na podium w konkursach LGP 

Po konkursie w Klingenthal 2 października 2022. Uwzględniono zawodników z co najmniej pięcioma miejscami na podium.

Najwięcej miejsc wśród 5/10/30 najlepszych w konkursach Letniego Grand Prix 
Opracowano na podstawie oraz biografii poszczególnych zawodników.
Stan po zakończeniu LGP 2022.

Najwięcej występów w konkursach Letniego Grand Prix 
Opracowano na podstawie oraz biografii poszczególnych zawodników.
Wzięto pod uwagę dyskwalifikacje. Nie wliczono występów w kwalifikacjach, które nie dały awansu do konkursu.
Stan po zakończeniu LGP 2022.

Najwięcej zdobytych punktów w konkursach LGP 
Opracowano na podstawie oraz biografii poszczególnych zawodników.
Stan po zakończeniu LGP 2022.

Najstarsi zwycięzcy konkursów LGP 
Stan po zakończeniu LGP 2022

Najmłodsi zwycięzcy konkursów LGP 
Stan po zakończeniu LGP 2022

Podział według krajów

Najwięcej zwycięstw w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu LGP 2022

Najwięcej zwycięstw w konkursach Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu LGP 2022

Najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu LGP 2022

Najwięcej razy na podium w konkursach Letniego Grand Prix 
Stan po konkursie w Wiśle 17 lipca 2021

Miejsca, gdzie odbywało się LGP

Konkursy drużynowe

Najwięcej zwycięstw w konkursach drużynowych Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu LGP 2019

Najwięcej razy na podium w konkursach drużynowych Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu LGP 2018

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 Podium poszczególnych konkursów Letniego Grand Prix od 2000 roku. fis-ski.com. [dostęp 2010-08-21]